

Geografia 
 Rosenlund – area urbana nel comune di Tranemo, contea di Västra Götaland, Svezia

Persone 
 John Christian Rosenlund – cameraman, regista e docente norvegese